

События 
 Консулы: Квинт Цецилий Метелл Целер и Луций Афраний (два плебея); преторы: Гай Мунаций (Руф), Гней Корнелий Лентул Марцеллин, Гней Тремеллий Скрофа, Квинт Цецилий Метелл Непот и Публий Корнелий Лентул Спинтер; пропреторы: Гай Октавий Фурин (в Македонии), Квинт Туллий Цицерон (в Азии), Луций Кальпурний Пизон Цезонин (в Ближней Испании) и Луций (Корнелий) Куллеол (в Иллирике); плебейские эдилы: Публий Лициний Красс Див и Публий Нигидий Фигул; народные трибуны: Луций Флавий и Гай Геренний; квесторы: Гай Требоний, Гней Аппулей Сатурнин, Квинт Нумерий Руф Гракх (в Африке) и Марк (Цецилий) Метелл; монетный триумвир: Публий Плавтий Гипсей.
 Цезарь вынужден отказаться от триумфа, но избран консулом. Луций Лукцей и Катон не избраны. Создание первого триумвирата: Цезарь, Помпей, Красс.
 60, ок. — Пропретор Македонии Гай Октавий разбил фракийцев и бессов.
 60, ок. — Тит Лукреций Кар составил свой знаменитый трактат «О природе вещей», посвятив его своему патрону Гаю Меммию Гемеллу.
 Секваны и арверны, воевавшие с эдуями, обращаются за помощью к Ариовисту. Победа Ариовиста над эдуями. Дружина Ариовиста завоёвывает земли секванов.
 60—45 — Правитель гетов (Северная Фракия) Биребиста. Подчинение северодунайских и части южнодунайских фракийских племён.
 Аристобул и его семья отправлены в Рим. Гиркан сделан первосвященником.
Хунну:
 60—58 — Шаньюй хуннов Туцитан (Уянь-Гюйди). Казни вельмож. Неудачная попытка заключить мир с Китаем.
Хань:
Подавлено восстание Кянов.

Родились 
 Трифон-грамматик — греческий грамматик из Александрии;
 60, ок. — Гай Прокулей (ум. после 31 до н. э.), участник морского сражения у Акция, брат Авла Теренция Варрона Мурены.

Скончались 
 Хюйлюй-Цюанькюй — шаньюй с 68 по 61 год до н. э.;
 60, ок. — Марк Юний (род. ок. 143 до н. э.), древнеримский интеллектуал, знаток древностей и права, автор труда «О властях». Предположительно, занимал должность народного трибуна (по разным версиям, в 124, 123 или 122 году до н. э.).

Примечания

См. также